Лозаново може да се отнася за:

 Лозаново, село в община Крива паланка, Северна Македония;
 Лозаново, днес Палефито, село в дем Пела, Гърция.